12-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 6 по 8 мая 2011 года в Андорре-ла-Велье (Андорра) с участием 5 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 9-й раз в своей истории и в 8-й раз подряд выиграла сборная Кипра.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 4 по 20 июня 2010 года в Андорре и на Мальте. Участники — Андорра, Ирландия, Исландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
17—19 июня 2010. Андорра-ла-Велья (Андорра).

 17 июня: Кипр — Фарерские острова 3:0 (25:20, 25:15, 25:19); Шотландия — Ирландия 3:0 (25:14, 25:18, 25:13); Андорра — Фарерские острова 3:0 (25:21, 25:13, 25:17).
 18 июня: Кипр — Шотландия 3:0 (25:16, 25:20, 25:19); Андорра — Ирландия 3:0 (25:17, 26:24, 25:16); Шотландия — Фарерские острова 3:0 (25:19, 25:18, 31:29); Кипр — Ирландия 3:0 (25:15, 25:12, 25:13).
 19 июня: Шотландия — Андорра 3:0 (25:20, 25:20, 25:23); Фарерские острова — Ирландия 3:2 (21:25, 25:18, 22:25, 25:16, 15:13); Кипр — Андорра 3:0 (25:17, 25:17, 25:17).

Группа В 
4—6 июня 2010. Бормла (Мальта).

 18 июня: Исландия — Сан-Марино 3:1 (24:26, 25:23, 25:20, 25:20); Люксембург — Мальта 3:0 (25:21, 27:25, 25:16).
 19 июня: Люксембург — Сан-Марино 3:0 (25:21, 25:23, 25:18); Исландия — Мальта 3:0 (25:17, 25:16, 25:22).
 20 июня: Люксембург — Исландия 3:0 (25:19, 25:20, 25:18); Сан-Марино — Мальта 3:0 (25:15, 25:21, 25:22).

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили три лучшие команды из группы «А» ( Кипр,  Шотландия,  Андорра) и две лучшие из группы «В» ( Люксембург,  Исландия).

Финальный этап 
6—8 мая 2011. Андорра-ла-Велья (Андорра).

За победы со счётом 3:1 и 3:2 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 2:3 — 0. В колонке В (выигрыши) в скобках указано число побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений со счётом 2:3.

 6 мая: Люксембург — Шотландия 3:2 (21:25, 25:22, 23:25, 25:9, 15:8); Кипр — Исландия 3:0 (25:20, 26:24, 25:13); Андорра — Шотландия 3:0 (25:23, 25:16, 25:21).
 7 мая: Кипр — Андорра 3:1 (23:25, 25:14, 25:19, 25:19); Люксембург — Исландия 3:2 (23:25, 25:21, 24:26, 25:20, 15:11); Кипр — Шотландия 3:0 (25:20, 25:16, 25:22); Андорра — Исландия 3:0 (25:22, 25:17, 25:19).
 8 мая: Кипр — Люксембург 3:2 (25:23, 19:25, 25:20, 16:25, 15:8); Шотландия — Исландия 3:0 (25:23, 25:22, 26:28); Люксембург — Андорра 3:1 (22:25, 30:28, 26:24, 25:20).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр: Георгиос Платритис, Христос Пападопулос, Антонис Цагкаридис, Никос Колас, Габриэль Георгиу, Иоаннис Хатцифилиппу, Владимир Кнежевич, Константинос Папаиоанну, Ангелос Алексиу, Антимос Экономидес, Васос Димитриу, Маринос Папахристодулу. 

  Люксембург: Доминик Хуси, Оливье де Кастро, Анди Кёниг, Джамель  Бельхаучи, Жиль Низард, Жан Люкс, Ральф Лентц, Хуан Пабло Штутц, Жиль Браас, Бен Ангелсберг, Франтишек Восагло, Рауль Юнгерс. 

  Андорра: Франческ Форрас, Хавьер Боррехо, Марти Кастелла, Алекс Пау, Иван Ланца, Эрик Оливера, Кристиан Сальвадор, Хосеп Мануэль Гарсиа, Альфонс Парат, Даниэль Торрес, Даниэль Перес, Хавьер Фольгуэра.

Ссылки и источники 
 Сайт ЕКВ
 Пресс-релиз ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2010 год в волейболе
2011 год в волейболе